Ранчо Франко има више значења:

 Ранчо Франко (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Франко (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику